Los radicales de Kangxi, llamados así por el emperador del mismo nombre, son una lista de 214 caracteres chinos, utilizado originalmente en el 1615 Zihui y adoptado por el 1716 Diccionario Kangxi. Esto funciona listas radicales en trazo para el recuento, junto con ejemplos de personajes que los utilizan, y se ha convertido en un estándar tan común que a veces radicales se conocen solo por su número. Una referencia a "Radical 61 ", por ejemplo, sin un contexto adicional, significa 心 ; xīn.

Ver los caracteres chinos y los radicales de caracteres chinos para obtener más información sobre cómo se utilizan estos radicales en la escritura china.

Los 214 radicales de Kangxi se codifican en el Unicode U + 2F00-2FDF gama.

Diccionario Kangxi 

El diccionario Kangxi enumera un total de 47.035 caracteres divididos entre los 214 radicales. Hay siete radicales que forman más de 1.000 caracteres cada uno:
 Radical 140  "hierba" (1,902)
 Radical 85  "agua" (1,595)
 Radical 75  "árbol" (1,369)
 Radical 64  "mano" (1,203)
 Radical 30  "boca" (1,146)
 Radical 61  "corazón" (1,115)
 Radical 142  "insecto" (1,067)
    
El menor número de caracteres derivados de cualquier radical es de cinco (Radical 138 ).

Tabla de radicales

Véase también 
 Lista de radicales Shuowen Jiezi
 Simplified Chinese characters with English definitions, grouped by radicals
 Table of the 214 radicals in the unicode project
 Lista de 214 Japanese radicals and exceptions to Kangxi, searchable and grouped by stroke number
 Chinese characters by radical
 Lista de radicales, meaning and naming with Japanese.
 Chinese etymology search radicals and receive the meaning as well as illustrations of radicals in history
 Lista de radicales Unicode
  Tabla Unicode - Radicales Kangxi (arriba)
 Lista de radicales Xinhua Zidian - 189 radicales
 Lista de radicales japoneses
 Encabezamientos de sección de un diccionario chino
 Section headers of a Chinese dictionary

Enlaces externos 

 Un análisis de los dos chinos radicales Systems,  Revista de la Asociación de Profesores de Lengua China, 13, 2, 95-109, (mayo 78}
 caracteres chinos simplificados con definiciones Inglés, agrupados por los radicales
 Tabla de los 214 radicales en el proyecto Unicode
 Lista de 214 radicales japoneses y excepciones a Kangxi, buscar y agrupados por número de carreras
 Tangorin, buscar kanji japonés utilizando los 214 radicales de Kangxi (enlace roto: )
 caracteres chinos por radical
 Lista de radicales, significado y nombrar con el japonés.
 etimología china radicales búsqueda y recibir el significado, así como ilustraciones de los radicales de la historia

Referencias 

 
Escritura china
Escritura japonesa
Diccionarios
Kanji